Андрей Михайлович Федорук — Председатель Донецкого областного совета в 2011—2014 годах.

Родился 19 марта 1968 года в городе Ковель Волынской области.

В 1989 году окончил Сумское высшее артиллерийское командное дважды Краснознамённое училище им. М. В. Фрунзе по специальности тактическая артиллерия.

В 1999 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

Был генеральным директором компании Менеджмент Асетс Корпорейшн.

В ноябре 2010 года стал депутатом Донецкого областного совета по списку Партии регионов. Баллотировался как беспартийный, позже стал членом Партии регионов. Участвовал в постоянной комиссии по вопросам экономической политики, бюджета и финансов. В 2010—2011 годах занимал должность заместителя председателя Донецкого областного совета. В июле 2011 года в связи с назначением Андрея Шишацкого главой Донецкой областной государственной администрации исполнял обязанности главы Донецкого областного совета. 4 августа 2011 года избран председателем Донецкого областного совета.

Ссылки 

 Андрей Федорук: «Строим мегаполис европейского уровня»
 Федорук Андрей
 Федорук Андрей Михайлович
 Сайт Донецкого областного совета
 Биография Андрея Федорука

Выпускники Сумского артиллерийского училища
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Председатели Донецкого областного совета
Члены Партии регионов Украины